Alain Moatti, architecte français ;
 Alexandre Moatti, écrivain et éditeur scientifique français ;
 Jean-Paul Moatti, professeur d’économie français, spécialiste en économie de la santé, et président de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ;
 Michel Moatti, journaliste et écrivain français ;
 René Moatti (1905-1996), avocat et homme politique français.
Patronyme juif